Блевинс () — многозначный термин.

Фамилия 
  (род. 1960) — американский художник комиксов.
  (род. 1953) — бывший тренер по софтболу.
 Блевинс, Джерри (род. 1983) — американский профессиональный бейсболист.
 Блевинс, Кристина (род. 1984) — американская актриса.
 Блевинс, Майкл (род. 1960) — американский актёр.
 Блевинс, Меган (род. 1993) — американская теннисистка.
 Блевинс, Нил (род. 1976) — коммерческий директор компании Pixar, художник.
 Блевинс, Ронни Джин (род. 1977) — американский актёр.
 Блевинс, Руби Роуз (более известна как Пэтси Монтана; 1908—1996) — американская певица в стиле кантри.
 Блевинс, Сара — американская актриса.
 Блевинс, Элинор — американская актриса начала XX века.

 Хаскелл Блевинс — выдуманный частный сыщик, герой одноимённой серии детективов американской писательницы Барбары Тейлор Маккафферти

Топоним 
  — населённый пункт в округе Хемпстэд штата Арканзас, США
 Блевинс (аэропорт) — небольшой аэропорт в штате Огайо
 Блевинс (Кентукки) — населённый пункт в штате Кентукки
 Блевинс (Теннесси) — населённый пункт в штате Теннесси в национальном лесу Чероки, он же Блевинс-Бранч
 Блевинс (Техас) — населённый пункт в штате Техас
 Блевинс-Акре — населённый пункт в штате Джорджия
 Блевинс-Кроссроудс — населённый пункт в штате Северная Каролина

Компании 
 Blevins Motors Inc — компания по продаже машин в штате Нью-Йорк
 Blevins Franks Financial Management Limited — британская финансовая компания